Нюайе ():
 Нюайе-д’Они — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату—Шаранта. 
 Нюайе-сюр-Бутон — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату—Шаранта.